Маргала:

 Маргала (приток Катуни) — река в Республике Алтай
 Маргала (приток Тюгурюка) — река в Республике Алтай
 Маргала — село, Усть-Коксинский район Республики Алтай